Флаг Бородачёвского сельского поселения — официальный символ государственно-административного статуса Бородачёвского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 11 марта 2009 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Бородачёвского сельского поселения в тёмно-красном, жёлтом и красном цветах».

Описание герба гласит: «В пурпурном поле с золотой главой обременённой червлёным пламенем, золотая распростёртая птица „Бородач“ сопровождаемая тремя восьмиконечными звёздами того же металла, одна во главе, две по сторонам. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

Обоснование символики

Примечания 

Флаги с изображением птиц
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением пламени